

Personnalités 

 Ahmed Ben Miled (1902-1994), médecin, syndicaliste et homme politique tunisien ;
 Aziz Miled (1938-2012), homme d'affaires tunisien ;
 Brahim Ben Miled (1934-2003), footballeur tunisien ;
 Elyes Ben Miled (né en 1956), gynécologue tunisien ;
 Houda Miled (née en 1987), judokate tunisienne ;
 Mika Ben Miled (née en 1936), réalisatrice, entrepreneuse et éditrice franco-tunisienne.